Princesa María Luisa de Bulgaria (Sofía, 13 de enero de 1933) es una princesa de Bulgaria por derecho propio, y fue princesa de Leiningen durante su primer matrimonio.

Biografía 

Nació en Sofía, siendo la hija mayor del rey Boris III de Bulgaria y de su esposa, la princesa Juana de Saboya. Es hermana de Simeón de Bulgaria. 

Su padrino de bautismo fue Alejandro Malinov.

Después de la abolición de la monarquía el 15 de septiembre de 1946, la princesa, junto a su madre y hermano, partieron al día siguiente al exilio en Egipto, y posteriormente, se establecieron en España.

La princesa María Luisa se ha casado en dos ocasiones. En primer lugar se casó civilmente el 14 de enero de 1957 en Amorbach, y religiosamente el 20 de febrero de 1957 en Cannes, con el príncipe Carlos Vladimiro de Leiningen (1928-1990), hijo de la gran duquesa María Kirílovna de Rusia. Tuvieron descendencia, y el matrimonio terminó en divorcio el 4 de diciembre de 1968.

En segundo lugar, la princesa María Luisa contrajo matrimonio el 16 de noviembre de 1969 con el ciudadano polaco Bronisław Tomasz Andrzej Chrobok (nacido en 1933 en Katowice), en Toronto, y también tuvo descendencia de este matrimonio.

Son sus hijos:

 Príncipe Carlos Boris Francisco Marquardo de Leiningen (nacido en 1960).
 Príncipe Germán Federico de Leiningen (nacido en 1963).
 Alejandra Nadezhda María Chrobok, Princesa de Koháry (nacida en 1970).
 Pablo Alejandro Antonio Chrobok, Príncipe de Koháry (nacido en 1972).

El matrimonio reside actualmente en Nueva Jersey.

Su hermano Simeón le cedió el título de Príncipe/Princesa de Koháry para ella y los hijos de su segundo matrimonio, Alejandra y Pablo, que no tenían título propio, el 11 de junio de 2012.

Actualmente, el exrey Simeón, su esposa Margarita, y su hermana María Luisa, están luchando en Estrasburgo porque no se le vuelvan a expropiar sus propiedades.

Vida profesional 
La princesa María Luisa es miembro de la Junta de Síndicos de la Universidad Americana en Bulgaria.

El 13 de mayo de 2012, la princesa María Luisa recibió un Doctorado Honorario en Letras Humanas por la Universidad Americana en Bulgaria.

Títulos y estilos 
13 de enero de 1933 - 14 de febrero de 1957: Su Alteza Real la Princesa María Luisa de Bulgaria.
14 de febrero de 1957 - 4 de diciembre de 1968: Su Alteza Real la Princesa María Luisa de Leiningen, Princesa de Bulgaria.
4 de diciembre de 1968 - 16 de noviembre de 1969: Su Alteza Real la Princesa María Luisa de Bulgaria.
16 de noviembre de 1969 - 11 de junio de 2012: Su Alteza Real la Princesa María Luisa, Sra. de Chobrok.
11 de junio de 2012 - presente: Su Alteza Real la Princesa de Koháry, Sra. de Chobrok.

Distinciones honoríficas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de los Santos Cirilo y Metodio (Casa Real de Bulgaria).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia (Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha).

Ancestros

Referencias 

Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Nacidos en Sofía
Princesas_de_Bulgaria